XXVII чемпионат Европы по водным видам спорта проходил в Мадриде (Испания) с 5 по 16 мая 2004 года. Испания во второй раз в истории принимала чемпионат Европы по водным видам спорта. До этого европейское первенство принимала Барселона в 1970 году.

Программа соревнований включала в себя плавание (38 комплектов наград), прыжки в воду (10 комплектов наград), синхронное плавание (4 комплекта наград) и плавание на открытой воде (6 комплектов наград). Всего было разыграно 58 комплектов наград.

Данный чемпионат Европы стал одним из последних этапов квалификации к летним Олимпийским играм 2004 года в Афинах.

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории, принимающая страна также выделена)

Плавание

Мужчины

Женщины

Плавание на открытой воде

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Синхронное плавание

Ссылки 
 Официальные результаты
 Результаты на swimrankings.net

Спорт в Испании в 2004 году
2004
Май 2004 года
Международные спортивные соревнования в Мадриде
водные виды
Чемпионаты Европы в Испании